Il singolare del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Alicia Molik che ha battuto in finale Tetjana Perebyjnis 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Anna Pistolesi (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (semifinali)
 Alicia Molik (campionessa)
 Iveta Benešová (primo turno)

 Klára Koukalová (primo turno)
 Denisa Chládková (quarti di finale)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2004